Шведские фрикадельки ( — чёттбуллар, также шведские тефтели (часто искажается как коттбуллар) — жареные фрикадельки, традиционное мясное блюдо шведской кухни. Обычно подаются с картофелем, сливочным соусом и брусникой. Пользуются особой популярностью у детей. Шведские фрикадельки, как и любые другие, изготавливаются из мясного фарша с добавлением яйца, панировочной муки, молока или сливок и мелко порубленного, предварительно обжаренного репчатого лука.

Поскольку Финляндия в течение многих веков входила в состав Швеции, многие мясные блюда финской кухни являются в значительной степени результатом влияния шведской кухни; среди них — и шведские фрикадельки.
Мясные тефтели — самая любимая еда Карлсона (персонажа детской сказки Астрид Линдгрен).

Считается, что это блюдо в Швецию привёз Карл XII из Османской империи. В Турции, Азербайджане и Армении это блюдо очень популярно и называется кюфта (, ,  (kyuft’a)). Кюфта в разных вариациях популярна у многих народов, особенно на Балканах.

Примечания

Литература 
 Коттбуллар. Соломоник Т., Синельников С., Лазерсон И. Европейская шкатулка. Кулинарные шедевры мира. — СПб: Издательский Дом «Нева», 2006. — 368 с. илл.
 Е. К. Кузнецова. Лучшие рецепты мировой кухни. ISBN 9785948481586
 Eja Nilsson, Holger Edström. Köttbullar: från mammas köttbullar till köfte och kebab. ISBN 9789151840475
 

Блюда из рубленого мяса
Шведская кухня